Джанни Мишел Юджин Зёйверлон (; родился 30 декабря 1986 года в городе Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник. Участник Олимпийских игр 2008 в Пекине.

В детстве Джанни занимался плаваньем и карате.

Клубная карьера 

Зёйверлон — воспитанник клуба «Фейеноорд». 22 августа 2004 года в матче против «Виллем II» он дебютировал в Эредивизи. Из-за высокой конкуренции в 2005 году Джанни был отдан в аренду в «Валвейк». Летом 2006 года Зёйверлон подписал контракт на три года с «Херенвеном». 26 августа в матче против «Виллем II» он забил свой первый гол за команду.

Летом 2008 года Джанни решил попробовать свои силы за пределами Нидерландов и подписал соглашение с английским «Вест Бромвич Альбион». Контракт был подписан на три года, сумма трансфера составила 3,2 млн. фунтов. 23 августа в матче против «Эвертона» он дебютировал в английской Премьер лиге. 3 февраля 2010 года в поединке Кубка Англии против «Бернли» Зёйверлон забил свой первый гол за клуб. По итогам сезона «Вест Бром» вылетел в Чемпионшип, но Джанни остался в команде и помог ей вернуться в элиту через год. В конце 2010 года он был отдан в краткосрочную аренду в «Ипсвич Таун».

Летом 2011 года Зёйверлон перешёл в испанскую «Мальорку». Контракт был подписан на три года. 28 августа в матче против «Эспаньола» он дебютировал в Ла Лиге. Джанни сыграл в 9 матчах после чего перестал попадать в состав. В 2012 году он на правах аренды перешёл в свой бывший клуб «Херенвен». В 2013 году контракт с «Мальоркой» был разорван и Зёйверлон в качестве свободного агента подписал соглашение с АДО Ден Хааг. 24 августа в поединке против «Роды» он дебютировал за новый клуб. 13 декабря 2014 года в поединке против «Эксельсиора» Джанни забил свой первый гол за «Роду».

Летом 2016 года Зёйверлон перешёл в «Культураль Леонеса». 26 августа в матче против «Понферрадина» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2007 году Джанни в составе олимпийской национальной команды выиграл домашний молодёжный чемпионат Европы. В 2008 году в составе молодёжной сборной Нидерландов Зёйверлон принял участие в Олимпийских играх в Пекине. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Аргентины, США, Японии и Нигерии.

Достижения 

Международная
Нидерланды (до 21)
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 2007

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки олимпийской сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Одиша»
Игроки ФК «Керала Бластерс»